Грязезащитная система — (сокр. ПГС) это система, при помощи которой можно сбросить (пройдя по ней) с подошвы обуви грязь. В большинстве случаев она включает в себя 3 основные составляющие:
 Придверная решетка
 Придверный коврик
 Придверный поддон (устанавливается под решётку)
Именно такие системы используются для того, чтобы обеспечить наибольшую чистоту в холлах магазинов (торговых павильонов) и в коридорах различных помещений (офисов, кабинетов).

Области применения 
Грязезащитные системы применяются в разных областях. Здесь всё зависит от факторов, перечисленных ниже, которые влияют на выбор ПГС:
 вид напольного покрытия, а именно его верхний слой
 где будет применяться покрытие: внутри или снаружи
 Какой объём площади нужно покрыть ПГС, и какова её геометрия
Количество людей, которые проходят в помещение

Обратив внимание на эти вопросы и установив подходящую систему грязезащиты, можно не сомневаться в том, что помещение будет наиболее защищено от грязи. Именно при грамотном подборе ПГС грязи в помещении станет намного меньше, что облегчит его последующую уборку. Например, в длинных коридорах целесообразно применение рулонного материала, который напоминает по форме ковролин. Именно такой «ковролин» удобен для использования в длинных узких помещениях. Им легко можно покрыть поверхность всей площади коридора. Такая система грязезащиты не только эффективно очистит от грязи, но и сделает уборку с поверхности «ковролина» очень простой (грязь легко отстаёт от поверхности рулонного материала).

В помещениях огромных площадей наиболее эффективным будет применение грязезащитных покрытий из модульных настилов. Модульные настилы — это такие составные части, которые вместе образуют что-то вроде цельного ковра. Их очень легко собирать, по принципу пазла. Они очень удобны в применении, особенно когда некую часть пола не нужно покрывать настилом (там стоит что-либо). Такие настилы широко применяются в офисных холлах, больших помещениях, в торговых центрах. Если необходимо защитить придверное пространство (снаружи у входа), то грязезащитные системы особенно эффективны в применении. Они не только помогут избавиться от грязи на подошве, но и выполняют функцию безопасности от скольжения, что убережёт людей от падений и травм.

Для адаптации входных групп для незрячих используется модульная грязезащитная система с возможностью установки тактильных элементов (тифлопол).

Механизм работы 
Для того, чтобы эффект от применения грязезащитной системы был наиболее эффективным, необходимо правильно использовать зоны очистки (так называемые ступени):
 Перед входом в здание. Это основная очистка от крупной грязи, снега и излишней влаги. Обычно это крупноячеистые коврики, изготовленные из ПВХ.
 При входе в помещение. Эта защита располагается между входными дверями (в тамбуре). Покрытие здесь может быть водонепроницаемым или гидроизолирующим, что зависит от структуры пола. На этой ступени происходит очистка от оставшейся грязи, пыли и влаги.
 На входе в помещение. Удаляется оставшаяся пыль и влага. Полы покрывают ковриками с ворсом, которые являются не только водоотталкивающими, но и эстетичными. [1]

Жилищно-коммунальное хозяйство

Примечания 
Напольные покрытия